La Mussara, despoblat a les Muntanyes de Prades agregat al municipi de Vilaplana (Baix Camp) 
 La Mussara (Vilaplana), muntanya del municipi de Vilaplana a la comarca del Baix Camp 
 Serra de la Mussara, serra situada al municipi de Vilaplana a la comarca del Baix Camp
 Abric de la serra de la Mussara abric rocós del vessant sud de la serra de la Mussara amb representacions de pintura rupestre protegides com a Patrimoni de la Humanitat